Wiedemann steht für:
 Wiedemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wiedemann (Unternehmen), deutsches Großhandelsunternehmen
 Wiedemann Brewing Company, US-amerikanische Brauerei in Newport, Kentucky
 Wiedemannsche Druckerei, deutsche Druckerei in Saalfeld
 Wiedemann & Berg Filmproduktion, deutsches Filmproduktionsunternehmen

Siehe auch:
 Widemann
 Widenmann
 Wiedenmann
 Wiedermann
 Wiedmann